Рашкув:

 Рашкув — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Острувский повят.
 Рашкув — гмина (волость) в Польше, входит в Острувский повят (Великопольское воеводство), Великопольское воеводство.